Нижче наведено список населених пунктів Старозагорської області, Болгарія.

Примітки 

Старозагорська область